— японський розробник відеоігор, заснований 1 квітня 1990 року відеоігровим композитором Юдзо Косіро та його родиною. Співзасновником компанії була його мати Томо Косіро, а його сестра Аяно також працює в компанії персонажем та графічним дизайнером.

Ігри 
Sonic the Hedgehog - Game Gear, Master System, 1991
Streets of Rage 2 - Mega Drive/Genesis, 1992
Actraiser 2 - Super Nintendo Entertainment System, 1993
Streets of Rage 3 - Mega Drive/Genesis, 1994
Robotrek - Super Nintendo Entertainment System, 1994
Beyond Oasis - Mega Drive/Genesis, 1995
The Legend of Oasis - Sega Saturn, 1996
Vatlva - Sega Saturn, 1996
Columns Arcade Collection - Sega Saturn, 1997
Tamagotchi Pack - Sega Saturn, 1998
Fox Junction - PlayStation, 1998
Animetic Story Game 1: Card Captor Sakura - PlayStation, 1999
Shenmue - Dreamcast, 1999
Car Battler Joe - Game Boy Advance, 2001
Amazing Island - Nintendo GameCube, 2003
Bobobo-bo Bo-bobo: Shuumare! Taikan Bo-bobo - PlayStation 2, 2004
Bleach: Hanatareshi Yabou - PlayStation 2, 2005
Ueki no Housoku - PlayStation 2, 2006
Fusion Frenzy 2 - Xbox 360, 2006
Katekyoo Hitman Reborn! Dream Hyper Battle! - PlayStation 2, 2007
Katekyoo Hitman Reborn! Battle Arena - PlayStation Portable, 2008
Katekyoo Hitman Reborn! Battle Arena 2 - PlayStation Portable, 2009
Protect Me Knight - Xbox Live, 2010
Puchi Puchi Time - iOS, 2010
Gotta Protectors - Nintendo 3DS, 2014
Amazon's Training Road - Nintendo Entertainment System, 2017
Gotta Protectors: Cart of Darkness - Nintendo Switch, 2019
Royal Anapoko Academy - Nintendo Switch, 2021

Примітки

Посилання 

Розробники відеоігор
Розробники відеоігор, засновані в 1990
Японські компанії, засновані в 1990 році